Bill Varner – ex cestista statunitense naturalizzato belga
 Elle Varner – cantautrice statunitense
 Jacob Varner – lottatore statunitense